Čching-tao Čung-neng () je čínský profesionální fotbalový klub, který sídlí ve městě Čching-tao v provincii Šan-tung. Založen byl v roce 1990 pod názvem Šan-tung Economic and Trade Commission. Svůj současný název nese od roku 2009. Jedná se o vítěze čínského poháru z ročníku 2002. Klubové barvy jsou oranžová a bílá. Od sezóny 2017 působí v čínské třetí nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Tchien-tchaj s kapacitou 20 525 diváků.

Plný název klubu je Fotbalový klub Čching-tao Čung-neng ()

Historické názvy 

 1990 – Šan-tung Economic and Trade Commission (Šan-tung Economic and Trade Commission cu-čchiou ťü-le-pu)
 1994 – Čching-tao Chaj-niou (Čching-tao Chaj-niou cu-čchiou ťü-le-pu)
 1998 – Čching-tao I-čung Chaj-niou (Čching-tao I-čung Chaj-niou cu-čchiou ťü-le-pu)
 2001 – Čching-tao Pchi-ťiou (Čching-tao Pchi-ťiou cu-čchiou ťü-le-pu)
 2002 – Čching-tao Hademen (Čching-tao Hademen cu-čchiou ťü-le-pu)
 2003 – Čching-tao Pej-laj-tche (Čching-tao Pej-laj-tche cu-čchiou ťü-le-pu)
 2005 – Čching-tao Čung-neng (Čching-tao Čung-neng cu-čchiou ťü-le-pu)
 2007 – Čching-tao Handicraft City (Čching-tao Handicraft City cu-čchiou ťü-le-pu)
 2008 – Čching-tao Šeng-wen Čung-neng (Čching-tao Šeng-wen Čung-neng cu-čchiou ťü-le-pu)
 2009 – Čching-tao Čung-neng (Čching-tao Čung-neng cu-čchiou ťü-le-pu)

Získané trofeje 

 Čínský fotbalový pohár (1×)
 2002

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1990–1992: Chinese Yi League
 1993–1994: Chinese Jia-B League
 1995: Chinese Jia-A League
 1996: Chinese Jia-B League
 1997–2003: Chinese Jia-A League
 2004–2013: Chinese Super League
 2014–2016: China League One
 2017– : China League Two North

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky – archiv z 30. června 2017 

Čínské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1990
Čching-tao